Диагно́стика:
 Диагностика (физика) — определение значений параметров системы, характеризующих её состояние.
 Медицинская диагностика — заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии.
 Психодиагностика — определение особенностей психики личности.
 Техническая диагностика — область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов
 Экономическая диагностика — процесс распознавания проблемы и обозначения её с использованием принятой терминологии, то есть установление диагноза ненормального состояния исследуемого, например — диагностика системы управления организацией.

См. также
 «Диагностика» — прежнее название команды мастеров по хоккею на траве из Магнитогорска «Магнитострой».